Goins ist der Familienname folgender Personen:

 Herbie Goins (1939–2015), amerikanischer R&B/Soul-Sänger
 Jesse D. Goins (* ?), US-amerikanischer Schauspieler
 Lauren Goins (* 1983), US-amerikanische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Goines